Kono (vai-kono jezik), jezik iz Sijera Leone
Kono (kainji jezik), jezik iz Nigerije
Kono (kpelle jezik), jezik iz Gvineje